

Događaji

Rođenja 
 Arhimed, starogrčki fizičar i matematičar († 212. pr. Kr.)

Smrti